August Christian Ludwig Karl von Dönhoff (1742–1803) – pruski dyplomata
 August Heinrich Hermann von Dönhoff (1797–1874) – pruski dyplomata
 August Karl von Dönhoff-Friedrichstein (1845–1920) – pruski polityk